Filipijns voetbalelftal (mannen)
 Filipijns voetbalelftal (vrouwen)